Ede, Edé eller EDE kan syfta på: 
 
 EDE (parti) – ett politiskt parti som vill att EU använder esperanto som arbetsspråk

Personer
 Ede Dunai (1949–), en ungersk fotbollsspelare
 Ede Horn (1825–1875), ungersk-fransk nationalekonom.
 Ede Király (1926–2009), ungersk konståkare.
 Ede Reményi (1828–1898), ungersk violinist.
 Ede Szigligeti (1814–1878), en ungersk dramaturg
 Ede Ujházi (1844–1915), en ungersk skådespelare
 Karl Ede (1894–1918), en svensk skulptör

Geografi

Nederländerna 

 Ede (kommun) – en kommun, Gelderland, 
 Ede (ort), Gelderland, Gemeente Ede,

Nigeria 

 Ede, Nigeria – en ort i Osun,

Sverige 

 Ede, Krokoms kommun – en småort i Krokoms kommun
 Ede, Strömsunds kommun – en småort i Strömsunds kommun
 Ede, Östersunds kommun – en by i Östersunds kommun
 Ede och Byn – en bebyggelse väster om Borgsjön i Ånge kommun

Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar